Dongo steht für:

 Dongo (Muschelgeld), eine historische Währungseinheit 
 Dongo (Lombardei), eine italienische Stadt in der Provinz Como 
 Dongo (Angola), eine Stadt im Süden Angolas
 Dongo (Sprache), eine ubangische Sprache
 Shiitake, eine Unterart des Shiitakepilzes